Antoine-Jean-Marie Thévenard (1733-1815), vice-amiral et homme politique français,
 Antoine René Thévenard (1766-1798), fils du précédent, officier de marine français,
Gabriel-Vincent Thévenard (1669-1741), chanteur d'opéra français au sein de l'Académie royale de musique,
 Patrice Thévenard (1954-) ancien coureur cycliste français,
 Pierre Thévenard (1901-1992), réalisateur français,
 Xavier Thévenard (né en 1988), sportif français, spécialiste du trail et course en montagne.